Il doppio dell'Heineken Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e Robbie Koenig erano i detentori del titolo, ma solo Koenig ha partecipato in coppia con Petr Pála.

Koenig e Pála hanno perso nel 1º turno contro Jan-Michael Gambill e Brian MacPhie.

Mahesh Bhupathi e Fabrice Santoro hanno battuto in finale 4–6, 7–5, 6–3 Jiří Novák e Radek Štěpánek.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Fabrice Santoro (campioni)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Heineken Open 2004
ATP Tour 2004